Reigoso ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Reigoso (Montalegre)
 Reigoso (Oliveira de Frades)